Andante et allegro peut désigner :
 Andante et allegro, œuvre pour clarinette et piano (1881) d'Ernest Chausson ;
 Andante et Allegro, œuvre pour flûte et piano (1927) de Mel Bonis.